Suore della dottrina cristiana, fondate in Spagna nel 1880 da Micaela Grau
 Suore della dottrina cristiana, fondate nel 1700 a Toul da p. Vatelot